Unter Vorsprung versteht man

 einen zeitlichen Vorteil 
 ein Privileg 
 einen Felsvorsprung, Felsnase
 einen Wettbewerbsvorteil
 eine Rastnase
 einen Versprung

Siehe auch: